Le qualificazioni del singolare femminile del Citi Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Michelle Larcher de Brito (qualificato)
  Jessica Pegula (qualificato)
  Vera Duševina (ritirata)
  Irina Falconi (qualificato)

  María Irigoyen (primo turno)
  Adriana Pérez (primo turno)
  Shūko Aoyama (ultimo turno)
  Victoria Duval (ultimo turno)
  Ashley Weinhold (primo turno)

Qualificate

  Michelle Larcher de Brito
  Jessica Pegula

  Alexandra Mueller
  Irina Falconi

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2013
WTA Tour 2013